Erz steht für:

 Erz, metallhaltiges Mineral
 Erz-, Vorsilbe mit aufwertender Bedeutung
 Corps Erz, österreichische Studentenverbindung in Leoben

Familiennamen: 
 Birgit Erz (* 1979), deutsche Geigerin und Pianistin
 Matthias Erz (1851–1899), deutsch-amerikanischer Geistlicher und Theologe
 Wolfgang Erz (1936–1998), deutscher Ökologe und Ornithologe

ERZ steht für:
 Entsorgung + Recycling Zürich, kommunaler Entsorgungsbetrieb
 Flughafen Erzurum, Flughafen in der Türkei, laut IATA-Code
 Erzgebirgskreis, als deutsches Kfz-Kennzeichen

Siehe auch:
 Ertz (Begriffsklärung)

Abkürzung